J56 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Observatorio La Avejerilla